Volleyteam Roeselare – belgijski męski klub siatkarski powstały w 1964 roku w Roeselare. Najbardziej utytułowana belgijska drużyna siatkarska obok Noliko Maaseik.
Klub występuje w rozgrywkach Volleyliga.

Od sezonu 2005/2006 do końca sezonu 2010/2011 tytularnym sponsorem klubu była firma Randstad.

Sukcesy 
  Mistrzostwo Belgii:
  1. miejsce: 1989, 2000, 2005, 2006, 2007, 2010, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2021, 2022
  2. miejsce: 2008, 2009, 2018, 2019
  3. miejsce: 2011
  Puchar Belgii:
  1. miejsce: 1989, 1990, 1994, 2000, 2005, 2006, 2011, 2013, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2023
  Superpuchar Belgii:
  1. miejsce: 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2004, 2005, 2007, 2010, 2013, 2014, 2018, 2019, 2022
  Puchar Europy Zdobywców Pucharów:
  3. miejsce: 1995
  Puchar CEV:
  2. miejsce: 1998, 1999
  Puchar Top Teams:
  3. miejsce: 2002

Kadra

Sezon 2022/2023 
 Pierwszy trener: Steven Vanmedegael
 Drugi trener: Bram Van den hove

Sezon 2021/2022 
 Pierwszy trener: Steven Vanmedegael
 Drugi trener: Bram Van den hove

Sezon 2020/2021 
 Pierwszy trener: Steven Vanmedegael
 Drugi trener: Bram Van den hove

Sezon 2019/2020 
 Pierwszy trener: Steven Vanmedegael
 Drugi trener: Massimo Pistoia

Sezon 2018/2019 
 Pierwszy trener: Steven Vanmedegael

Sezon 2017/2018 
 Pierwszy trener: Emile Rousseaux
 Drugi trener: Steven Vanmedegael

Sezon 2016/2017 
 Pierwszy trener: Emile Rousseaux
 Drugi trener: Steven Vanmedegael

Sezon 2015/2016 
 Pierwszy trener: Emile Rousseaux
 Drugi trener: Steven Vanmedegael

Sezon 2014/2015 
 Pierwszy trener: Emile Rousseaux
 Drugi trener: Steven Vanmedegael

Sezon 2013/2014 
 Pierwszy trener: Emile Rousseaux
 Drugi trener: Steven Vanmedegael

Sezon 2012/2013 
 Pierwszy trener: Emile Rousseaux
 Drugi trener: Steven Vanmedegael

Sezon 2011/2012 
 Pierwszy trener: Emile Rousseaux
 Drugi trener: Steven Vanmedegael

Przypisy 

Belgijskie kluby siatkarskie
Roeselare
Kluby siatkarskie założone w 1964